William Brodrick kan syfta på bland andra:

* William Brodrick, 7:e viscount Midleton (1798–1870), irländsk peer
 William Brodrick, 8:e viscount Midleton (1830–1907), irländsk peer
 William Brodrick (född 1960), brittisk romanförfattare